235. Division bezeichnet folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  235. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  235. Schützendivision (Sowjetunion)

Verbände Luftstreitkräfte 
  235. Jagdfliegerdivision

Liste militärischer Divisionen nach Nummern